«Дом, милый дом» может означать:

Кинофильмы
  — США, 1914.
  — Великобритания, 1933.
  — Великобритания, 1945.
 Дом, милый дом — Бельгия—Франция, 1973.
  — США, 1981.
  — Гонконг, 2005.
 Дом, милый дом — Россия, 2008<ref>«Дом, милый дом» (2008)  на сайте vashdosug.ru</ref>.
 Дом, милый дом — Косово, 2016.

Телевидение
  — австралийский телесериал (1980—1982).
  — британский телефильм (1982).
 Дом, милый дом — немецкий телесериал (2002—2004).
  — южнокорейский телесериал (2010).
  — филиппинский телесериал (2013).

Музыка
 Дом! Милый дом! — песня (1823) Генри Бишопа и .
  — песня (1985) группы Mötley Crüe.
  — альбом (2005) .
 Дом, милый дом / Горько-сладкая симфония — песня (2005) группы Limp Bizkit.
  — песня (2011) группы The Farm''.

Компьютерные игры
 Милый дом — Япония, 1989
  — Канада, 2007.
  — Таиланд, 2017.

Прочее
  — бродвейский мюзикл (1976).

См. также
 Дом
 Милый дом Ти
 Нет места милее дома родного

Примечания